Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2021/2022 (Del Monte Coppa Italia Superlega) zainaugurowane zostały 16 stycznia 2022 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej Serie A1 2021/2022.

Półfinały i finał zostały rozegrane w dniach 5-6 marca 2022 roku w Unipol Arena w Casalecchio di Reno.

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

2022 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2022 we Włoszech